Fontana del Carciofo (Firenze)
Fontana del Carciofo (Napoli)
Fontana del Carciofo (Madrid)